IL31RA () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 732 амінокислот, а молекулярна маса — 82 954.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як імунітет, альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Білкові рецептори